Дюбур () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюбур, Анн (1521—1559) — французский магистрат, казнённый за открытое выступление в поддержку кальвинизма.
 Дюбур, Виктория (1840—1926) — французская художница.
 Дюбур, Огюст-Рене (1842—1921) — французский кардинал.